Isabelle Mercier peut désigner :
 Isabelle Mercier (1957-), scénariste de bande dessinée ;
 Isabelle Mercier (1975-), joueuse de poker professionnelle.